Józef Niemirowicz Szczytt (zm. 1745) – kasztelan mścisławski, cześnik litewski
 Józef Niemirowicz Szczytt (zm. między 1808 a 1817) – kasztelan brzeskolitewski, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Józef Niemirowicz Szczytt (ur. ok. 1769–zm. przed 1833) – marszałek mozyrski i dawidgródzki